Kunžvart ist der Name von:
 Kunžvart (Berg), der 1033 Meter hohe Nebengipfel des Strážný (1115 m) in Tschechien
 Kunžvart, seit 1955 Strážný (deutsch Kuschwarda), eine Minderstadt in Tschechien
 Burg Kunžvart (Kunzwarte, Burg Kuschwarda), eine Burgruine bei Strážný in Tschechien